Azara is een gemeente in de Spaanse provincie Huesca in de regio Aragón met een oppervlakte van 14,49 km². Azara telt  inwoners ().

Demografische ontwikkeling 

Bron: INE, 1857-2011: volkstellingen

Gemeente in Huesca